Фокас:
 Фокас, Афанасиос (род. 1952) — греческий, американский и британский математик.
 Фокас, Димитриос (1886—1966) — греческий вице-адмирал, член Афинской академии наук.
 Фокас, Спирос (род. 1937) — греческий актёр.

Другое 
 Фокас — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороне Луны.

См. также 
 Фока